Bractwo św. Łukasza (tzw. Nazareńczycy) – grupa gł. niemieckich artystów powstała w 1809 w Wiedniu
 Bractwo św. Łukasza (tzw. Łukaszowcy) – grupa polskich artystów powstała w 1925